Ada Falcon (1905-2002) – argentyńska aktorka, tancerka i piosenkarka
 Marie-Cornélie Falcon (1814-1897) – francuska śpiewaczka

Motoryzacja:
 Ford Falcon – linia modelowa produkowana przez Ford Motor Company na różne rynki w latach 1960–2016
 Falcon Motorsports – amerykański producent supersamochodów
 Falcon F7 – amerykański supersamochód produkowany w latach 2012–2017

Technika:
 Falcon – seria rakiet nośnych skonstruowanych przez prywatną firmę SpaceX
 Dassault Falcon – seria samolotów odrzutowych firmy Dassault (m.in. 900, 2000)
 ZVI Falcon – czeski wielkokalibrowy karabin wyborowy
 Atari Falcon 030 – ostatni, multimedialny komputer wypuszczony na rynek przez firmę Atari

Miejscowości w USA:
 Falcon – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Quitman
 Falcon – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cumberland

Zobacz też 
 Falkon